Los Talas puede referirse a:

Los Talas, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
Los Talas, localidad de la provincia de Catamarca, Argentina.
Los Talas, localidad del departamento de Maldonado, Uruguay.